Лисково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лисково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Лисково — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.